Ronge ist der Familienname folgender Personen:

 Bertha Ronge (1818–1863; gebürtig Bertha Meyer, geschiedene Bertha Traun), deutsche Frauenrechtlerin und Erzieherin
 Franz Michael Ronge (1853–1925), deutscher Maler des Späthistorismus
 Gabriele Maria Ronge (* 1957), deutsche Sopranistin
 Georg Ronge (1869–1944), deutscher Verwaltungsjurist und Präsident des Landesfinanzamtes Münster
 Johannes Ronge (1813–1887), deutscher katholischer Priester, der wesentlich zur Gründung des Bundes Freireligiöser Gemeinden beitrug
 Julia Ronge (* 1970), deutsche Musikwissenschaftlerin
 Maximilian Ronge (1874–1953), Offizier des k.u.k. Geheimdienstes
 Paul Ronge (1901–1965), deutscher Jurist und Politiker
 Uwe Ronge (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Volker Ronge (* 1943), deutscher Soziologe und Hochschulrektor der Bergischen Universität Wuppertal

Siehe auch:

 La Ronge
 Rongé-Insel, Insel vor der Danco-Küste, Grahamland, Antarktika